A73 kan vara:

 A73 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A73 (motorväg, Nederländerna), se Motorvägar i Nederländerna
 A73 (motorväg, Tyskland)